Гоуджеки́т — упразднённый в 1991 году посёлок Северо-Байкальском районе Республики Бурятия Российской Федерации. Включён в состав города Северобайкальск. База отдыха (термальный источник).

География 
Распологался на правом берегу реки Гоуджекит (приток Тыи), в 25 км от города Северобайкальск на северном берегу Байкала, в 40 км от  районного центра Нижнеангарска, в 440 км от областного центра Улан-Удэ.

История 
Образован 22 апреля 1976 года.

12 мая 1978 года отнесён к категории рабочих посёлков.

18 февраля 1981 года посёлок и Гоуджекитский поссовет переданы в административное подчинение Северобайкальскому горсовету.

25 сентября 1981 года в административном подчинении Гоуджекитскому поссовету был зарегистрирован вновь возникший населённый пункт посёлок Солнечный.

12 июля 1991 года рабочий посёлок Гоуджекит был упразднён вместе с поссоветом. Изменение проведено в 1992 году.

Транспорт 
Стоит на автотрассе 81К-030 при ветви Байкало-Амурской магистрали к Северобайкальску. 

Примерно в 8 км к востоку находится одноимённый разъезд  Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги БАМа.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Северобайкальска
населённые пункты, упразднённые в 1991 году